Municipio de Red River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Red River (condado de Little River, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Red River (condado de Miller, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Miller.
 Municipio de Red River (condado de Searcy, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Searcy.
 Municipio de Red River (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Red River (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Red River (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.